Sumerpur może dotyczyć:
 Sumerpur – miasto w północno-zachodnich Indiach w stanie Radżastan
 Sumerpur – miasto w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh